Sianggunan (Sosopan), een plaats in Indonesië
Sianggunan (Batang Toru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing